Тань () — китайське прізвище.

Відомі носії 
 Тань Мяо — плавчиня, олімпійська медалістка
 Тань Ситун — мислитель, поет, публіцист часів династії Цін
 Тань Сюе — фехтувальниця, олімпійська медалістка
 Тань Цзунлян — стрілець, олімпійський медаліст
 Тань Цзясінь — гімнастка, чемпіонка Азійських ігор
 Тань Чжун'ї — шахістка
 Тань Янькай — політик, голова Національного уряду 1928 року
 Тань Ятін — лучниця, олімпійська медалістка

Китайські прізвища